Richard Crashaw (1612-1649) – poeta inglese
 William Crashaw (1572-1626) – poeta e religioso inglese